La Ville-aux-Bois est un nom propre qui peut désigner les toponymes suivants :

La Ville-aux-Bois, commune française du département de l'Aube, en région Grand Est ;
La Ville-aux-Bois-lès-Dizy, commune française du département de l'Aisne, en région Hauts-de-France ;
La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert, commune française du département de l'Aisne, en région Hauts-de-France ;
La Ville-aux-Bois-lès-Vendeuvre, ancienne commune du département de l'Aube, en région Grand Est, désormais absorbée par la commune d'Amance.